Высочин — русская фамилия и топоним. 

Известные носители:

 Высочин, Антон Дмитриевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7887; 26 ноября 1847.
 Высочин, Павел Аверкиевич — Георгиевский кавалер; поручик; 1 апреля 1917 (посмертно).
 Высочин, Спартак Леонидович (род. 1975) — украинский шахматист, гроссмейстер.

  — город в Польше.